Коро́вники

 Коровники — посёлок в Ярославле
 «Коровники» — следственный изолятор в нём
 Коровники — улица и район на северо-западе Суздаля, ранее его слобода
 Коровники — деревня в Кардымовском районе Смоленской области